Governo Conte può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Giuseppe Conte:
 Governo Conte I – governo italiano in carica dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019
 Governo Conte II – governo italiano in carica dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021.